Якось наприкінці літа () — еротична підліткова бара-манґа, намальована манґакою під псевдонімом «Мацу Такеші», про дослідження одне одним двома японськими хлопцями!

Сюжет 
Хейтаро не бачив свого кузена вже цілих три роки. Чи змінився він? І саме головне, - чи привезе він йому якийсь подарунок і що це буде?! Та чи не застукає їх бабуся, коли "подарунок" вже буде без своєї обґортки?

Персонажі 
 Хейтаро — хлопчик, ще не закінчив середню школу. Коротке темне волосся.
 Казу-кун — старший кузен Хейтаро. Коротке світле волосся.

Див. також 
 бара
 Hana Koi
 Яой

Посилання 
 Манґа на сайті «AdultManga»  

Аніме та манґа в жанрі бара
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Мацу Такеші